Бихар — многозначное понятие.

Топоним
 Бихар — штат на востоке Индии.

Фамилия
 Бихар, Ференц (1847—1920) — венгерский политический, военный и государственный деятель.